Лубкивский () — украинская фамилия. Известные носители:

 Лубкивский, Маркиян Романович (род. 1971) — украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, сын Романа Лубкивского.
 Лубкивский, Роман Марьянович (1941—2015) — украинский писатель, государственный и общественный деятель.